Eduard z Norwiche, 2. vévoda z Yorku (1373 – 25. října 1415) byl vévoda z Yorku.

Narodil se jako nejstarší syn Edmunda z Langley, 1. vévody z Yorku a jeho první manželky Isabely, dcery kastilského krále Petra I. Zastával významné posty během panování Richarda II., Jindřicha IV. a Jindřicha V. Byl zabit v bitvě u Azincourtu.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Yorkové
Vévodové z Yorku
Hrabata z Cambridge
Rytíři Podvazkového řádu
Účastníci bitvy u Azincourtu
Narození v Norwichi
Úmrtí v bitvě
Pohřbení v kostele Panny Marie a Všech svatých ve Fotheringhay
Narození ve 14. století
Úmrtí 25. října
Úmrtí v roce 1415
Muži